Герич () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Герич, Александр (1920—1944) — словацкий лётчик Второй мировой войны.
 Герич, Андрия — сербский волейболист, центральный блокирующий сборных Союзной Республики Югославия, Сербии и Черногории и Сербии.